У списку наведено перелік найвищих споруд Польщі, які упорядковані за критерієм висоти від найвищої. Окрім висоти вказано тип споруди, роки побудови та демонтажу, місцезнаходження з координатами. Для окремого типу споруд — кількість поверхів.

У список включено споруди висотою від 100 метрів, які розділені на окремі підгрупи: вищі 300 метрів, висотою 200-300 метрів та 100-200 метрів. Також окремо наведено рейтинги найвищих за воєводствами та серед окремих типів споруд. У кінці списку подано перелік споруд, які вже демонтовані і за час експлуатації входили до рейтингу.

Висота хмарочосів вимірюється до найвищої цілісної точки будівлі, і зазвичай це шпиль. Найвищі будівлі в Польщі в різних категоріях за висотою:

Споруди висотою більше 300 метрів

Споруди висотою від 200 до 300 метрів

Споруди висотою від 100 до 200 метрів

Найвищі за воєводствами

За типом споруди

Демонтовані споруди

Див. також 
 Список найвищих будівель Польщі

Примітки 

Списки:Польща
Польща